Stanley Johnson kan syfta på:
 Stanley Johnson, född 1869, död 1937, var en brittisk konservativ politiker.
 Stanley Johnson, född 1996 i Los Angeles, en amerikansk professionell basketspelare som sedan 2021 spelar för Los Angeles Lakers.
 Stanley Johnson, född 1940 i Penzance England, är en engelsk författare och tidigare politiker.